

Zoologie 
 aquarium, espace fermé rempli d'eau dans lequel vivent des animaux et des plantes aquatiques.
 aquarium, établissement ouvert au public pour l'observation des espèces aquatiques.

Musique 
 Aquarium, groupe de rock russe.
 Aquarium, le septième mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.
 Aquarium, album du groupe pop-dance danois Aqua.
 Aquarium, album du duo allemand de musique électronique Naomi.
 The Aquarium, groupe américain d'indie rock.
 Aquarium, chanson de 1990 chantée par Donna Dolores.

Divers 
 Aquarium est le titre du jeu vidéo Theme Aquarium en Europe ;
 Aquarium, un livre de l'écrivain russe Viktor Souvorov, sur le GRU ;
 Aquarium est le nom d'un des quatre camps romains entourant le village gaulois dans les aventures d'Astérix ;
 Méthode de l'aquarium, autre nom de la méthode du bocal à poissons ou du cercle samoan.

Voir aussi 
 Aquaria, un jeu vidéo ;
 Aquaria, un groupe brésilien de power metal ;
 .